Yanwu bezeichnet:

 Yanwu (Fenyang) (演武镇), Großgemeinde der Stadt Fenyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yanwu (Zitong) (演武镇), Großgemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanwu (Huan) (演武乡), Gemeinde im Kreis Huan in der chinesischen Provinz Gansu
 Yanwu (Wanghua) (演武街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanghua in der chinesischen Provinz Liaoning